Història:
 Emperador: cap d'un imperi.
Geografia
 Emperador (Horta Nord): poble del País Valencià, que es coneix popularment amb el nom La Venta de l'Emperador.
Zoologia
 Emperador (insecte), odonats del gènere Anax
 Emperador o peix espasa: Xiphias gladius. Peix de la família dels xífids, amb el maxil·lar prolongat en forma d'espasa.
 Pingüí emperador: Aptenodytes forsteri. Espècie de pingüí endèmica de l'Antàrtida, el més gran i pesant.
 Au del paradís emperador: Paradisaea guilielmi. Au de la família Paradisaeidae endèmica de nord-est de Nova Guinea.